Municipio de Thomas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thomas (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Thomas (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.